Ве́рбки () — село,
Вербковский сельский совет,
Павлоградский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1223582801. Население по переписи 2001 года составляло 3822 человека .

Является административным центром Вербковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Морозовское и
Новые Вербки.

Географическое положение 
Село Вербки находится на правом берегу реки Самара в месте впадения в неё реки Малая Терновка,
ниже по течению на расстоянии в 4,5 км расположено село Вязовок,
на противоположном берегу — город Павлоград.
Через село проходят автомобильная дорога  и
железная дорога, станция Платформа 988 км.

История 
Осенью 1776 года Азовский губернатор В. А. Чертков совершил осмотр запорожских имений с целью основания государственных слобод и ликвидации запорожских имений.

Результатом поездки Черткова стало основание государственных слобод. Так, к примеру, слобода Вербки на р. Самаре была основана на месте зимовника Семена Коваля.

Уже в 1782 году в селе насчитывалось 200 дворов и 1365 жителей.

В ХІХ веке село Вербки было в составе Павлоградской волости Павлоградского уезда Екатеринославской губернии. В селе была Димитриевская и Успенская церковь.

Священнослужители Димитриевской церкви (1784-1891):
  1784 - иерей Роман Протасевич
  1886-1891 - священник Федор Ястремский
  1886 - священник Федор Шереметьев
  1886-1890 - диакон Иван Ластовицкий
  1886-1891 - псаломщик Матвей Курилов
  1887-1891 - священник Василий Базилевич
  1895-1891 - псаломщик Иван Терлецкий
  1895-1891 - псаломщик Владимир Чернявский

Священнослужители Успенской церкви (с 1892 года):
  1892-1900 - священник Федор Ястремский
  1892-1900 - священник Василий Базилевич
  1892-1900 - псаломщик Иван Терлецкий
  1896-1899 - диакон Михаил Гонтаревский
  1892-1896 - псаломщик Владимир Чернявский (1898 - дьячок)
  1898-1900 - дьячок Сила Подолякин
  1900 - псаломщик Петр Силенко

Экономика 
 Санаторий «Солнечный».
 Филиал «ЦОФ „Павлоградская“» ПАО "ДТЭК Павлоградуголь".

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Стадион.

Известные люди 
 В селе родился Герой Советского Союза Иван Лупырев.

Достопримечательности 

 Братская могила советских воинов
 Самолёт-памятник МиГ-17
 Танк-памятник ИС-3
 Ракетный-комплекс памятник С-75
Стадион

Примечания